Свя́то-Успе́нская Ки́ево-Пече́рская ла́вра () — один из первых по времени основания монастырей Киевской Руси. Одна из важнейших православных святынь, третий Удел Богородицы.

Печерский монастырь был основан в 1051 году при Ярославе Мудром монахом Антонием, родом из Любеча, и его учеником Феодосием. Князь Святослав II Ярославич подарил монастырю плато над пещерами (откуда, собственно, и произошло название монастыря), где позже выросли прекрасные каменные храмы, украшенные живописью, кельи, крепостные башни и другие строения. С монастырём связаны имена летописца Нестора (автора «Повести временных лет») и художника Алипия. С 1592 по 1688 год был ставропигией патриарха Константинопольского. За этот период Печерский монастырь был одним из важнейших духовных оплотов сопротивления унии, а также очагом формирования малороссийской идентичности. В 1688 году монастырь получил статус лавры и стал «ставропигионом царским и патриаршим Московским»; в 1786 году лавра была подчинена киевскому митрополиту, который стал её священноархимандритом.

В Ближних и Дальних пещерах лавры покоятся мощи православных святых, в лавре есть и захоронения мирян (например, могила Петра Столыпина).

В настоящее время Нижняя лавра находится в ведении Украинской православной церкви (Московского патриархата), а Верхняя лавра — в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

История

Основание 
В настоящее время Киево-Печерская лавра находится в центре Киева, на правом, высоком берегу Днепра и занимает два холма, разделённых глубокой ложбиной, спускающейся до Днепра. В XI веке местность была покрыта лесом; сюда удалялся для молитвы священник близлежащего села Берестова Иларион, который выкопал здесь для себя пещеру.

В отличие от большинства русских монастырей, основанных ктиторами и поэтому находившихся на их содержании, Киево-Печерский, по выражению историка церкви Е. Е. Голубинского, «единственный был построен не людьми, принесшими из мира готовые деньги, а отшельниками, удалившимися ни с чем и потом стяжавшими злато и сребро „слезами и пощением“».

В 1051 году Иларион был поставлен митрополитом Киевским, и его пещера опустела. Примерно в то же время в Киев пришёл с Афона монах Антоний, уроженец Любеча; жизнь в киевских монастырях пришлась ему не по нраву, и он поселился в пещере Илариона.

Благочестие Антония привлекло в его пещеру последователей, в числе которых был и Феодосий из Курска. Когда их число возросло до двенадцати, они устроили для себя церковь и кельи. Антоний поставил в игумены Варлаама, а сам удалился на соседнюю гору, где выкопал для себя новую пещеру. Эта пещера послужила началом «ближних» пещер, названных так в противоположность прежним, «дальним». С увеличением числа иноков, когда в пещерах стало тесно, они построили над пещерой церковь Успения Пресвятой Богородицы и кельи. Число приходящих в обитель всё увеличивалось, и Антоний добился у великого князя Изяслава Ярославича разрешения использовать всю гору над пещерой. Была построена церковь на месте нынешнего главного собора (1062); возникший монастырь получил название Печерского (по-древнерусски «печера» — пещера и, вообще, любое подземное жилище). В это же время игуменом был поставлен Феодосий. Он ввёл в обители общежительный студийский устав, который был заимствован отсюда и другими русскими монастырями. Суровая подвижническая жизнь иноков и их благочестие привлекли к монастырю значительные пожертвования «за упокой души», сделавшие его крупнейшим землевладельцем домонгольской Руси.

Внутренняя жизнь монастыря регулировалась не келиотским, а общежитийным уставом Фёдора Студита.

В 1073 году была заложена каменная церковь, оконченная и освящённая в 1089 году при игумене Иоанне. Фресковая живопись и мозаики были исполнены цареградскими художниками.

Набеги и восстановление монастыря 
В 1096 году ещё не окрепшая обитель перенесла ужасное нападение половцев. Православные святыни были разграблены и поруганы. Половцы едва не въехали в сам Киев. Но уже в 1108 году при игумене Феоктисте монастырь был восстановлен и, более того, в нём появились новые постройки: каменная трапеза вместе с церковью по повелению и на средства князя Глеба Всеславича.

Весь монастырь был огорожен частоколом. При монастыре находился странноприимный дом, устроенный Феодосием для приюта нищих, слепых, хромых; на него отпускалась 1/10 монастырских доходов. Каждую субботу монастырь посылал воз хлеба для заключённых. С переселением братии в большой монастырь пещеры были обращены в усыпальницу для монахов, тела которых клали по обеим сторонам пещерного коридора, в углублениях стен. Монастырю принадлежало также село Лесники. Феодосий выкопал себе там пещеру, в которой жил во время Великого поста. В XI и XII вв. из монастыря вышло до 20 епископов, все они сохраняли большое почтение к родной обители.

В 1151 году монастырь был разграблен торками, в 1169 году при взятии Киева объединёнными войсками киевских, новгородских, суздальских, черниговских, смоленских князей и примкнувшими степняками-язычниками (берендеями). В 1203 году при новом опустошении Киева Рюриком Ростиславичем и половцами Киево-Печерская обитель была разграблена. Но самое ужасное разорение Лавры произошло в 1240 году, когда орды Батыя взяли Киев и овладели всей южнорусской землёй.

Монахи Киево-Печерского монастыря частью были перебиты, частью разбежались. Неизвестно, как долго продолжалось запустение монастыря; в XIV в. он был уже возобновлён, и великая церковь стала усыпальницей многих княжеских и знатных родов. Бедствия от нашествия монголо-татар повторялись в Киеве не раз — в 1300 году, в 1399 году. В 1470 году киевский князь Семён Олелькович возобновил и украсил великую церковь, однако уже в 1482 году крымскотатарское войско хана Менгли I Гирея сожгло и ограбило монастырь. Щедрые пожертвования снова дали ему возможность скоро оправиться. В 1593 году ему принадлежали два города — Радомысль и Васильков, до 50 сёл и около 15 сёл и деревень в разных местах Западной Руси, с рыбными ловлями, перевозами, мельницами, медовыми и грошевыми данями и бобровыми гонами. С XV века монастырь получил право посылать в Москву для сбора пожертвований. В 1555—1556 гг. великая церковь опять была обновлена и украшена.

Попытки переподчинения 
После Брестской унии в 1596 году была предпринята попытка подчинить монастырь, находящийся в непосредственном ведении Вселенского патриарха, киевскому униатскому митрополиту; но монахи во главе с архимандритом Никифором Туром оказали вооружённое сопротивление. Вторая попытка униатов овладеть монастырём, в 1598 году, была также безрезультатна. Монастырю удалось также отстоять силой от униатов и свои обширные имения.

Тогда же, в конце XVI века, монастырь получил статус ставропигии Константинопольского Патриарха. В условиях экспансии униатства Лавра стала оплотом православия в Юго-Западной Руси.

XVII—XIX века 

При архимандритах Елисее Плетенецком и Захарии Копыстенском в монастыре работала основанная в 1616 году типография и в рамках борьбы с униатством началось печатание богослужебных и полемических книг. Пётр Могила завёл здесь училище, которое впоследствии было соединено с братским училищем и послужило началом Киево-Могилянской коллегии.

Гетман Иван Самойлович обвёл Лавру земляным валом, а Мазепа — каменной стеной. Позднее, также при Петре I, были построены укрепления бастионного типа, сделавшие Печерскую крепость главным укреплением Киева.

В 1718 году пожар истребил великую церковь, архив, библиотеку и типографию. В 1729 году церковь была возобновлена.

В 1731—1745 годах к юго-западу от Великой церкви была построена Великая Лаврская колокольня; высота вместе с крестом — 96,5 м. Первые работы по возведению звонницы были начаты в 1707 году на средства Ивана Мазепы; завершена немецким архитектором Готфридом Шеделем.

В состав Лавры в XIX веке входили шесть монастырей:
 Главный при великой церкви,
 Больничный,
 Ближние пещеры,
 Дальние пещеры,
 Голосеевская пустынь,
 Китаевская пустынь.

Вблизи главных лаврских ворот расположен Троицкий Больничный монастырь, основанный в XII веке черниговским князем Николаем Святошей.

В Великой церкви находилась чудотворная икона Успения Божией Матери, по преданию, чудесно полученная греческими художниками во Влахернском храме и принесённая ими в Киев. В ней почивали мощи святого Феодосия и первого киевского митрополита Киевского Михаила и хранилась глава святого равноапостольного князя Владимира. В нише в северо-западном углу церкви — надгробие князя Константина Острожского. Под алтарём Стефановского придела — усыпальница. В Богословском приделе находилась икона Божьей Матери, перед которой молился Игорь Ольгович во время его убийства в 1147 году. В средней части храма было несколько гробниц, между прочими митрополита Петра Могилы, Варлаама Ясинского и фельдмаршала Петра Румянцева.

В ризнице Лавры хранились замечательные по древности и ценности Евангелия, утварь и облачения, а также коллекция портретов. На хорах были библиотека Лавры и её документы. Прежнее книгохранилище, вероятно, сгорело в 1718 году.

Ближние и Дальние пещеры разделены между собой оврагом и хребтом горы. В Ближних почивают мощи 80 святых, в Дальних — 45.

В 1688 году Лавра была подчинена патриарху Московскому, а её архимандриту дано первенство перед всеми русскими митрополитами.

В 1786 году Лавра была подчинена митрополиту Киевскому, которому присвоен титул её священноархимандрита. Управлялась наместником вкупе с Духовным собором.

Советское время 

25 января (ст. ст.) 1918 года был убит настоятель Лавры — митрополит Киевский и Галицкий Владимир (Богоявленский).

После 1919 года монашеская община продолжала существовать как артель.

С начала 1924 года Лавра находилась в непосредственном ведении патриарха Тихона.

На Всеукраинском предсоборном совещании («обновленческом»), проходившем с 11 по 15 ноября 1924 года в Харькове, по докладу обновленческого Киевского митрополита Иннокентия (Пустынского) было принято постановление о необходимости перехода Киево-Печерской Лавры в ведение Всеукраинского Священного Синода (обновленческого), что и произошло 15 декабря 1924 года.

29 сентября 1926 года ВУЦИК и Совет народных комиссаров УССР приняли постановление о «Признании бывшей Киево-Печерской Лавры историко-культурным государственным заповедником и о превращении её во Всеукраинский музейный городок». Постепенное вытеснение монашеской общины новосозданным музеем завершилось к началу 1930 полной ликвидацией монастыря. Часть братии была вывезена и расстреляна, остальные были заключены в тюрьмы или сосланы. Лавра подверглась разорению.

В одном из корпусов была размещена Государственная историческая библиотека Украины (находится там до настоящего времени). На территории лавры был образован музейный комплекс, в его составе — Музей книги, Музей исторических драгоценностей и др.

В период немецкой оккупации Киева в Лавре был организован полицейский участок, где оккупационными властями было убито около 500 мирных граждан.

По разрешению германских властей 27 сентября 1941 года в стенах Лавры была возобновлена монашеская жизнь; во главе братии стал схиархиепископ (бывший Херсонский и Таврический) Антоний (князь Давид Абашидзе), лаврский постриженник.

3 ноября 1941 года немецкими оккупантами был взорван Успенский собор (восстановлен в 2000 году), что указывается в материалах Нюрнбергского процесса. Перед разрушением храма под руководством рейхскомиссара Эриха Коха был осуществлён вывоз ценностей храма. Подрыв собора был произведён в целях сокрытия следов его разграбления, а также в соответствии с политикой нацистов по уничтожению национальных святынь в целях ослабления национальной идентичности покорённых народов.

Взрыв собора был зафиксирован немцами на киноплёнку и попал в официальную кинохронику. В середине 1990-х её кадры были найдены в частном собрании в Оберхаузене и присланы в Киев при содействии доктора Вольфганга Айхведе (), директора Исследовательского центра Восточной Европы () Бременского университета, занимавшегося проблемами реституции. Таким образом, немецкие власти заранее знали о времени взрыва и дали возможность своему оператору выбрать безопасную точку для эффектной съёмки. Согласно открывшимся в последнее время архивным документам и мемуарам, сами немцы признавали свою причастность к уничтожению Успенского собора. Об этом свидетельствуют воспоминания и признания ряда нацистских руководителей и военных: министра вооружений Альберта Шпеера, начальника группы религиозной политики министерства оккупированных восточных территорий Карла Розенфельдера, офицера вермахта Фридриха Хейера, имевшего сан евангелического священника, обергруппенфюрера СС Фридриха Еккельна, непосредственно руководившего подрывом храма.

После освобождения Киева в 1943 г. советские власти не решались вновь закрыть Лавру. Монастырь повторно был закрыт в ходе «хрущёвских» антирелигиозных кампаний в 1961 году.

Возрождение монастыря; современная жизнь 

В июне 1988 года в связи с празднованием 1000-летия крещения Руси постановлением Совета министров УССР новосозданной Печерской монашеской общине была передана территория Дальних пещер.

Первым настоятелем воссозданной обители стал митрополит Киевский и всея Украины Филарет (Денисенко) (в 1992 году запрещённый в служении и извергнутый из сана), а наместником — архимандрит Ионафан (Елецких) (с 22 ноября 2006 года — архиепископ (сейчас митрополит) Тульчинский и Брацлавский).

С 1992 года по 2014 год настоятель (священноархимандрит) Лавры — митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан), резиденция которого находится на территории монастыря.

C 1994 года наместник Лавры — митрополит Вышгородский Павел (Лебедь).

Первоначально кафедральным собором был вместительный трапезный храм преподобных Антония и Феодосия Печерских.

В Лавре разместились также Киевские Духовные семинария и академия, издательский отдел Церкви.

9 декабря 1995 года президентом Украины Л. Кучмой издан указ о восстановлении Успенского собора. К 950-летию Лавры собор был восстановлен; освящён 24 августа 2000 года.

В 1990 году Лавра была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2019 году в Канаде открылся храм Рождества Пресвятой Богородицы под духовным окормление Лавры.

Вспышка коронавирусной инфекции в 2020 году 
В связи с пандемией COVID-19 4 апреля 2020 года Киево-Печерская лавра официально объявила о закрытии на карантин. 6 апреля появились сообщения о заражении коронавирусной инфекцией COVID-19 четверых священнослужителей лавры. Ранее представители лавры призвали игнорировать карантин и приходить на богослужения. Согласно неназванным источникам BBC News Україна, верующие, несмотря на официальный карантин, продолжили посещать богослужения и освящали вербу 12 апреля, в Вербное воскресенье.

К 8 апреля заразились 30 из 44 священнослужителей лавры, сдавших тесты. Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заразился ещё раньше. Он проводил службу, на которой присутствовали предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий (Березовский), управляющий делами УПЦ (МП) митрополит Антоний (Паканич) и заместитель главы офиса президента Украины Сергей Трофимов. 13 апреля, когда были подтверждены более 90 случаев заражения, Киевский городской голова Виталий Кличко объявил о закрытии лавры на карантин решением комиссии по чрезвычайным ситуациям Киевской городской государственной администрации (КГГА) и потребовал от правоохранительных органов проконтролировать его соблюдение. В тот же день Национальная полиция Украины и Национальная гвардия Украины блокировали лавру, ввели пропускной режим, а КГГА направила мобильные рентгены и бригады для забора материалов для тестирования. Согласно Виталию Кличко, лавра стала очагом коронавирусной инфекции в Киеве.

После закрытия лавры на карантин обследование прошли 230 её служителей и 68 студентов Киевской духовной академии и семинарии. К 17 апреля заражение подтвердилось у 122 человек: 103 священнослужителей, ректора Киевской духовной академии и семинарии митрополита Сильвестра (Стойчева), а также 18 её семинаристов и преподавателей. К этому времени трое насельников умерли, шестеро послушников и монахов вернулись после госпитализации и лечения. Несмотря на это управляющий делами УПЦ (МП) митрополит Антоний (Паканич) призвал верующих прийти 18 апреля в Воскресенскую церковь Киево-Печерской лавры, чтобы получить благодатный огонь. В то же время на сайте офиса президента Украины появилась петиция с требованием о передаче лавры Православной церкви Украины.

26 апреля председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ (МП) митрополит Климент (Вечеря) в интервью ВВС News Україна и РБК заявил, что за апрель в лавре коронавирусом переболели практически все её жители — до 200 человек, в острой фазе находились 20 людей, трое умерли. Большинство, согласно его заявлению, к 26 апреля выздоровели.

26 мая Виталий Кличко заявил, что карантин в Киево-Печерской лавре снят.

 Гуманитарная помощь

14 апреля наместник и братия Киево-Печерской лавры обратились ко «всем неравнодушным» за финансовой помощью в связи со вспышкой коронавируса в монастырском комплексе.
В преддверии Пасхи, 18 апреля, гуманитарную помощь семинаристам, болеющим в лавре, передал храм Покрова Пресвятой Богородицы, принадлежащий Православной церкви Украины.

В 20-х числах апреля уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова направила Людмиле Денисовой, уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека, письмо, в котором обратилась за содействием в передаче гуманитарной помощи Киево-Печерской лавре от «верующих в России», в связи с тем, что Министерство социальной политики Украины ей «не отвечает». В ответ украинский омбудсмен объяснила своей коллеге, что не уполномочена решать подобные вопросы и разъяснила официальный порядок проведения подобных процессов: «Инициатор обращения, который хочет передать груз, должен обратиться в министерство социальной политики. Только там могут решать вопросы оформления и ввоза груза в качестве гуманитарной помощи».

Дни празднования Киево-Печерским святым 
 Собор преподобных отец Киево-Печерских, в Ближних (Антониевых) пещерах почивающих, — 28 сентября по Юлианскому календарю.
 Собор преподобных отец Киево-Печерских, в Дальних (Феодосиевых) пещерах почивающих, — 28 августа по Юлианскому календарю.
 Собор всех преподобных отец Киево-Печерских — переходящее празднование во 2-ю Неделю Великого поста.

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник 
В ведении заповедника находится Верхняя лавра, расположенная на Лаврской улице.

Храмы и сооружения на территории Лавры 

 Троицкая надвратная церковь (Святые врата).
 Аннозачатиевская церковь
 Большая Лаврская колокольня
 Колокольня на Ближних пещерах
 Колокольня на Дальних пещерах
 Крестовоздвиженская церковь
 Собор Успения Пресвятой Богородицы
 Трапезная церковь преподобных Антония и Феодосия
 Церковь «Всех преподобных отцов печерских»
 Церковь «Живоносный источник»
 Церковь Всех Святых
 Церковь и бывшие больничные покои Никольского монастыря
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
 Церковь Спаса на Берестове
 Церковь Христова Воскресения
 Благовещенская церковь

На территории Лавры находятся также 

 Башня Ивана Кущника
 Братские корпуса
 Бывшие келии соборных старцев
 Бывший дом наместника Лавры
 Бывший экономический корпус
 Галерея, ведущая к Ближним пещерам
 Галерея, ведущая к Дальним пещерам
 Дебоскетовская (опорная) стена
 Западные экономические ворота
 Здание бывших митрополичьих покоев
 Киевские Духовная Семинария и Академия
 Киевское областное училище культуры
 Ковнировский корпус (здание бывшей пекарни и книжного магазина)
 Колодец преподобного Антония
 Колодец преподобного Феодосия
 Корпус бывшей типографии
 Крепостные стены
 Малярная башня
 Митрополия
 Онуфриевская башня
 Памятник Нестору Летописцу
 Часовая башня
 Часовня
 Южные ворота
 Могила Петра Столыпина

Настоятели и наместники 

 Наместники

 Варлаам (1052—1062)
 Феодосий (1062 — 3 мая 1074)
 Стефан (1074—1078)
 Никон (1078—1088)
 Иоанн (упом. 1088)
 Феоктист (1108 — 12 января 1112)
 Прохор (9 февраля 1112 — 15 ноября 1126)
 Тимофей (1124—1131)
 Акиндин (1124—1131)
 Пимен (1132—1141)
 Феодосий (1142—1156)
 Акиндин (1156—1164)
 Поликарп (1165 — 24 июля 1182)
 Василий (1182—1197)
 Серапион (1249—1274)
 Агапит (упом. 1289)
 Давид (упом. 1377)
 Игнатий Печерский
 Никифор (упом. 1434)
 Николай (упом. 16 июня 1446, 1455—1462)
 Иоанн (упом. 1470)
 Феодосий (упом. 16 марта 1486)
 Филарет, повторно (упом. 1500 — 25 августа 1501)
 Вассиан (28 ноября 1506—1508)
 Иона (упом. 1509)
 Протасий (упом. 1514)
 Игнатий (июль 1522 — июнь 1525)
 Антоний (апрель 1524—1525)
 Антоний, вторично (упом. 1526—1528)
 Иоаким (упом. 1538)
 Софроний (1540—1541)
 Вассиан (1541 — упом. 1544)
 Иларион (Песочинский) (упом. август 1551)
 Иосиф (упом. 1555)
 Иларион (Песочинский) (1556—1572)
 Иона (Деспотович) (упом. 2 апреля 1573)
 Мелетий (Хребтович-Богурнский) (15 марта 1574—1590)
 Никифор (Тур) (1590—1598)
 Ипатий (Поцей) (2 октября 1599—1605)
 Елисей (Плетенецкий) (22 февраля 1605 — 19 октября 1624)
 Захария (Копыстенский) (1624 — 8 апреля 1626)
 Петр (Могила) (1626 — 31 декабря 1646)
 Иннокентий (Гизель) (1656 — 24 февраля 1684)
 Варлаам (Ясинский) (1684 — 31 августа 1690)
 Мелетий (Вуяхевич-Высочинский) (16 ноября 1690 — 6 февраля 1697)
 Иоасаф (Кроковский) (29 июня 1697 — 15 августа 1708)
 Иларион (1709)
 Афанасий (Миславский) (20 июля 1710—1714)
 Иоанникий (Сенютович) (24 июля 1715 — 12 ноября 1729)
 Роман (Копа) (12 июня 1730 — 13 сентября 1736)
 Иларион (Негребецкий) (8 мая 1737 — 8 января 1740)
 Тимофей (Щербацкий) (14 апрель 1740 — 10 марта 1748)
 Иосиф (Оранский) (28 октября 1748 — 8 октября 1751)
 Лука (Белоусович) (21 июня 1752 — 30 марта 1761)
 Зосима (Валькевич) (21 мая 1762 — 10 апреля 1786)
 С 10 апреля 1786 монастырём управляли митрополиты Киевские
 Феофилакт (Слонецкий) (1792—1795)
 Иероним Яновский (1795—1799)
 Иоиль (Воскобойников) (29 октября 1800 — ?)
 Антоний (Смирницкий) (2 января 1815 — 31 января 1826)
 Авксентий (Галицкий) (1826—1834)
 Лаврентий (Макаров) (1844—1852)
 Иоанн (Петин) (1852—1862)
 Иларион (Юшенов) (24 декабря 1878—1884)
 Ювеналий (Половцев) (21 мая 1884—1892)
 Сергий (Ланин) (1893—1896)
 Антоний (Петрушевский) (1896—1909)
 Амвросий (Булгаков) (сентябрь 1909 — 20 января 1918)

 Настоятели
 Михаил (Митрофанов) (1925), обновленческий епископ
 Климент
 Ермоген (Голубев) (18 октября 1926—1931)
 1930—1941 — закрытие

 Наместники
 Валерий (Устименко) (7 декабря 1942 — 7 февраля 1947)
 Кронид (Сакун) (20 февраля 1947 — 1 августа 1953)
 Нестор (Тугай) (1 августа 1953—1961)
 1961—1988 — закрытие
 Ионафан (Елецких) (23 июля 1988 — август 1989) до 12 октября 1988 — и. о. наместника
 Елевферий (Диденко) (август 1989 — февраль 1992)
 Питирим (Старинский) (23 февраля — ок. 25 августа 1992)
 Ипполит (Хилько) (25 августа — 8 декабря 1992)
 Ахилла (Шахтарин) (8 декабря 1992 — 30 марта 1994), и. о. наместника
 Павел (Лебедь) (с 30 марта 1994)

Нарушения 
На территории Лавры обнаружены многочисленные факты незаконного строительства и перестройки исторических памятников. Несмотря на отсутствие каких-либо разрешений на строительство, руководство исторического заповедника и духовенство никак не комментируют ситуацию.

15 ноября 2022 года Службой безопасности Украины было возбуждено уголовное дело в рамках статьи об «оправдании российской агрессии». Причиной тому стала песня, которую спели прихожане Киево-Печерской лавры, где были слова про «матушку-Русь». Спустя неделю, на территории лавры сотрудники СБУ провели обыски на наличие оружия или членов диверсионно-разведывательной группы. Как отметило ведомство, это мероприятие устроено для того, чтобы недопустить «использования лавры как ячейки „русского мира“». Русская православная церковь осудила рейд как «акт устрашения».

Галерея

См. также 
 Список самых высоких православных храмов и колоколен

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт Киево-Печерской Лавры
  Справка на сайте МП
 
 
 
 Киево-Печерская лавра — 30 лет возрождения в цитатах

 
Пещерные монастыри Киева
К
Святые места
Историко-культурные заповедники Украины
Достопримечательности Киева
Памятники архитектуры Киева
Памятники архитектуры Украины национального значения
Православные монастыри Киева